Albert Rénier (né en 1986), footballeur français ;
 Léon-Prosper Rénier (1857-1950), publicitaire, président de l'Agence Havas ;
 Louis Rénier (1809-1885), épigraphiste français, bibliothécaire de la Sorbonne ;
 Samantha Rénier (1974-), actrice française et fille aînée d'Yves Rénier.
 Yves Rénier (1942-2021), acteur, scénariste et réalisateur français.

Voir aussi

Patronyme français